Onda tropical (OT)
28913 2000 OT
Ѿ
Prorrogação, como é chamada a prorrogação no futebol americano, abreviada de OT.

Desambiguações de siglas